Michaelis eller Michaëlis är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Adolf Michaelis
 Carl Michaëlis 
 Christian Friedrich Michaelis
 Georg Michaelis
 Johann Benjamin Michaelis
 Johann David Michaelis
 Karin Michaëlis
 Leonor Michaelis
 Liane Michaelis
 Otto Michaelis , flera personer
 Otto Michaelis (politiker) (1826–1890), tysk journalist och politiker
 Otto Michaelis (teolog) (1875–1949), tysk evangelisk teolog
 Sophus Michaëlis

Tyska efternamn